Pop Up peut désigner :
 Pop Up, premier album de Yelle ;
 Pop Up, magazine culturel animé par Audrey Pulvar et diffusé sur C8 ;
 Pop Up, jeu vidéo édité par Infogrames sur Game Boy et sorti en 1991 ;
 Phare pop-up ou phare escamotable ; 
  ou magasin éphémère.